Pussy Galore bezeichnet: 

 Pussy Galore (Band), eine US-amerikanische Band 
 Pussy Galore, eine Figur des James-Bond-Films James Bond 007 – Goldfinger